Pelodera är ett släkte av rundmaskar. Pelodera ingår i familjen Rhabditidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Pelodera